Prezidentská komise Ugandy byla náhradou za 6. prezidenta Ugandy a trvala od 22. května do 15. prosince 1980. Následující seznam obsahuje členy Prezidentské komise Ugandy:

 Saulo Musoke
 Polycarp Nyamuchoncho
 Yoweri Hunter Wacha-Olwol

Dějiny Ugandy
Prezidenti Ugandy
Vlády Ugandy